De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2003 van D66 was als volgt:

De lijst
vet: verkozen
schuin: voorkeurdrempel overschreden

Thom de Graaf - 282.550 stemmen
Lousewies van der Laan - 58.588
Boris Dittrich - 25.854
Bert Bakker - 1.927
Boris van der Ham - 4.645
Francine Giskes - 4.701
Ursie Lambrechts - 2.854
Fatma Koşer Kaya - 2.601
 Bart Combée - 401
Francisca Ravestein - 963
Ingrid van Engelshoven - 713
Vivien van Geen (plaats 14 in kieskring 1) - 458
Hein Westerouen van Meeteren (plaats 12 in kieskring 1) - 359
 Thessa van der Windt (plaats 13 in kieskring 1) - 341
 Erik van Buiten - 165
 Simone Filippini - 320
 Carel Beynen - 81
 Lia de Ridder - 208
 Floor Kist - 286
 Theo Veltman - 133
 Jan Bijen - 262
 John van Ringelenstein - 114
 Herman Beun - 62
 Lidwien van Langen - 237
 Steven Pieters - 108

Regionale kandidaten
De plaatsen 26 t/m 30 op de lijst waren per kieskring verschillend ingevuld.

D66
Lijsten van D66-politici